Склад збірної Алжиру на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Алжир
Алжир 2010